Futebolistas brasileiros
Zé Roberto (futebolista) — disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira de Futebol
José Roberto de Oliveira — jogou pelo Flamengo e outros clubes grandes do Brasil
José Roberto Lopes Padilha — jogou no Fluminense e no Flamengo ná década de 1970
José Roberto Marques — jogou no Clube Atlético Paranaense, Coritiba Foot Ball Club, Sport Club Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube, além das Seleção Olímpica de 1964

Desambiguações de antropônimos